Hans Ferlitsch ist der Name folgender Personen:

* Hans Ferlitsch (Politiker, 1890) (1890–1968), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Hans Ferlitsch (Politiker, 1946) (* 1946), österreichischer Politiker (SPÖ)